Smrž má několik významů:

 smrž – rod vřeckovýtrusých hub

příjmení osob
 Arnošt Smrž (1911–1945) – český fotbalista a důstojník Československé armády
 Jakub Smrž (* 1983) – český motocyklový závodník
 Jaroslav Smrž (1950–2018) – český zoolog
 Jiří Smrž (* 1954) – český písničkář a básník
 Karel Smrž (1897–1953) – český  filmový historik
 Kateřina Smržová (* 1980) – česká modelka
 Marie Smržová (1906–1986)  – česká stavitelka
 Matěj Smrž (* 1984) – český motocyklový závodník
 Vojtěch Smrž (* 1997) – český motocyklový závodník

Externí odkazy